Turniej zapasów na Igrzyskach Azji Południowo-Wschodniej w indonezyjskim mieście Dżakarta rozegrano od 13 października do 18 października 1997 roku.

Tabela medalowa

Wyniki

Zapasy w stylu wolnym

Zapasy w stylu klasycznym

Bibliografia 
 
 

1997 w Indonezji
1997 w zapasach
Igrzyska Azji Południowo-Wschodniej
Zapasy w Indonezji